Сульфиди́н (или Сульфапиридин. ) — первый в СССР эффективный сульфаниламидный препарат, введенный в медицинскую практику в 1940-е годы для лечения бактериальных инфекций (лечение крупозного воспаления легких и др.). Практически одновременно синтезирован в Великобритании (Сульфапиридин) и СССР (Сульфидин).

История 
Первый в СССР сульфаниламидный препарат, созданный под руководством будущего академика И. Я. Постовского в 1937 году. Практически одновременно и независимо в Великобритании Лайонелом Уитби был синтезирован аналогичный по составу сульфапиридин.

Противопоказания 
Повышенная чувствительность к сульфаниламидам.

Критика 
Имел тяжёлые побочные эффекты.

Токсичен.

В настоящее время не применяется из-за устойчивости к нему бактерий.

Примечания

Литература 
 Халецкий А. М. Сульфидин // Природа. 1943. № 4. С. 67-69.

Ссылки 

Сульфаниламиды